Stati Uniti d'America
 Moundville – città della Contea di Hale e della Contea di Tuscaloosa, Alabama
 Moundville – città della Contea di Vernon, Missouri
 Moundville – città della Contea di Marquette, Wisconsin
 Moundville – sito archeologico della Cultura del Mississippi